Mattinata – parte della giornata
 Mattinata – in musica, breve composizione dal tono leggero, associabile al mattino (può anche indicare l'equivalente mattutino di una serenata).
 Mattinata – opera di Ruggero Leoncavallo
 Mattinata – comune italiano della Puglia

Pagine correlate
Matinée (disambigua)